Bognár István (1842–1910) római katolikus pap, filozófus, teológus, a Budapesti Egyetem tanára. 
 Bognár István (1923–1983) népi iparművész, fafaragó, népművész 
 Bognár István (1948) labdarúgó-játékvezető
 Bognár István (?) építész
 Bognár István (?) győri plébános
 Bognár István (1991) labdarúgó